Толока — форма деревенской взаимопомощи в России, на Украине, в Белоруссии, Латвии и Литве.
 Толока — международный издательский дом в Белоруссии.
 Яндекс.Толока — сервис на Яндексе.